Каноббио — фамилия. Известные носители:
 Каноббио, Агустин (род. 1998) — уругвайский футболист, полузащитник клуба «Феникс».
 Каноббио, Карло (1741—1822) — виртуозный скрипач и композитор, игравший в придворном оркестре в Санкт-Петербурге.
 Каноббио, Фабиан (род. 1980) — уругвайский футболист.